Управління столичної архітектури (; OMA) — нідерландська архітектурна фірма, що базується в Роттердамі, заснована в 1975 році нідерландським архітектором Ремом Колгасом та грецьким архітектором Елією Зенгелісом, а також Маделон Врізендорп та Зої Зенгеліс.

Історія 
Рем Колгас та Елія Зенгеліс почали працювати разом на початку 1970-х років в Архітектурній асоціації, лондонській архітектурній школі, де Колгас був студентом, а Зенгеліс — інструктором. Їх першим великим проектом був утопічний / дистопічний проект Вихід, або Добровільні в'язні архітектури (1972). Цей проект пропонував лінійну структуру, яка прорізала Лондон, як ножем. Інші проєкти включали Місто неволі Глобуса (1974), Готель Сфінкс (1975), Новий острів благополуччя / Готель Welfare Palace (1975–76), Перепланування острова Рузвельта (1975) — усі «паперові» проекти, які не були (передбачалося), побудовані і розміщеніні на Мангеттені, про що йдеться в книзі Кулхааса «Деліріус Нью-Йорк, зворотний маніфест для Мангеттена» (1975).

Заснування ОМА збіглося з участю фірми в конкурсі на архітектурний проект нового голландського парламенту у Гаазі в 1978 році разом із Захою Хадід. OMA була однією з переможців першої премії (серед яких ще 10), і проект широко обговорювався та публікувався. Доручення, однак, було віддано архітектору, який не брав участі у конкурсі. Запис на конкурс нідерландського парламенту був першим із серії спірних та успішних міжнародних конкурсних робіт ОМА у 1980-х, які не були створені ОМА.

ОМА у 1980-х 
Першими головними комісіями ОМА були Нідерландський театр танцю (1981) в Гаазі та містобудування IJ-Plein (1981—1988) в Амстердамі. Через зміну місця розташування другий проект Театру танцю був зроблений в 1984 році. Після завершення будівлі в 1987 році будівля отримала міжнародну увагу.  Незважаючи на те, що «Театр танцю» сповнений «перших помилок», це перший реалізований проект, в якому ідеї Рем Колхааса були очевидні. IJ-plein знаходиться в Амстердамі на IJ, річці, яка служить набережною міста, навпроти центру міста. Генеральний план складається з 1300 житлових будинків та кількох об'єктів. ОМА спроектувала школу, громадський центр та два блоки житла.

Кілька інших проектів були реалізовані в 1980-х: поліцейський відділок в Альмері (1982—1985), автовокзал у Роттердамі (1985—1987, знесений у 2005), візантійський житловий будинок в Амстердамі (1985—1991) та блокпост Чарлі Хаусінг у Берліні (1984—1990). У цей період було побудовано два будинки; перший будинок — це дует вілл з патіо (1985—1988 рр.) у стилі Міс ван дер Рое, вставлений у дамбу в Роттердамі. Другою — можливо, найбільш повноцінним дизайном ОМА до цього часу — була Вілла Далл'Ава в Парижі (1984—1991). Клієнт, за словами Кулхааса, попросив «шедевр».  Він хотів скляний будинок. Вона хотіла басейн на даху. Будинок переслідував стільки затримок, що «він став рекордом нашого власного (ОМА) дорослішання».

Наприкінці 1970-х та 1980-х років було проведено кілька досліджень: дослідження реконструкції в'язниці з паноптикумом в Арнемі в 1979 році, плита вежі Бумпджеса в Роттердамі (1979), житло для Берліна IBA (1980, не реалізовано, і причина, по якій OMA не проектує що-небудь у Берліні вже в 20 столітті, поверненням будівлі посольства Нідерландів  генеральний план світової виставки в Парижі (1983). Однак набагато важливішими були конкурсні роботи ОМА, розроблені в цей період. Вони здобули офісну міжнародну славу (але насправді не було побудовано жодного проекту).

ОМА у 1990-х 
У 1990-х OMA здобула популярність завдяки серії новаторських записів  у великих змаганнях: наприклад, Tres Grande Bibliothèque і дві бібліотеки для Університету Жюсьє, Париж, Франція (1993). У ці роки OMA також реалізувала амбітні проекти, починаючи від приватних резиденцій і закінчуючи масштабними містобудівними проектами: Villa dall'Ava, Париж, Франція (1991), Nexus Housing, Фукуока, Японія (1991), Кюнстгал, Роттердам (1992).

Euralille (1994), діловий та громадський центр площею 70 гектарів у Ліллі, на півночі Франції, що включає європейський центр для швидкісних поїздів, перетворив колись бездіяльний центр із понад 50 мільйони жителів на сайт, що пропонує можливості зв'язку та різноманітні сучасні заходи. 

У 1999 році OMA добудував Maison à Bordeaux, віллу для клієнта на пагорбах за межами Бордо, Франція. Найяскравішою особливістю вілли є платформа в самому центрі будинку, яка вільно пересувається між трьома поверхами і дозволяє клієнтові пересуватися на своєму візку на всіх трьох рівнях вілли.  Дизайн був розроблений у співпраці з інженером Сесілом Болмондом.

ОМА у XXI столітті 
Нещодавно завершені проекти OMA включають магазин Viktor & Rolf Store в Лондоні (2011), галерею Edouard Malingue у Гонконгу (2010), Prada Transformer, обертовий багатоцільовий павільйон у Сеулі (2009), Zeche Zollverein Історичний музей та генеральний план в Ессені (2006), Музей мистецтв Сеульського національного університету (2005), відомий Каса да Музіка в Порту (2005), Епіцентр Пради в Лос-Анджелесі (2004), Центральний Сіетл Бібліотека (2004), Музей мистецтв Leeum Samsung (2004), посольство Нідерландів у Берліні (2003) та Центр кампусу МакКормік Трибюн при Іллінойському технологічному інституті в Чикаго (2003).

OMA отримала контракт на Центральну бібліотеку в Сіетлі, завершений у 2005 році, незважаючи на те, що не був у списку фірм, спочатку запрошених для подання проектів. Колишній житель Сіетла Джошуа Принс-Рамус, партнер, почув від матері про зустріч для зацікавлених фірм в останню хвилину і прилетів з Нідерландів. Ця 11-поверхова будівля зі скла та сталі є вражаючим доповненням до міського пейзажу Сіетла.

В Азії ОМА нещодавно завершила будівлю центрального центрального телевізійного центра в Пекіні, і в даний час будується нова будівля Шеньчженьської фондової біржі. У січні 2009 року ОМА виграла конкурс на будівництво центру виконавських мистецтв у Тайбеї, а в червні 2009 року офіс виграв конкурс на проектування «Кришталевого острова», транспортного та культурного центру в центрі Шеньчжень.

У жовтні 2011 року галерея мистецтв Барбікан відкрила свою виставку «OMA / Progress», першу велику презентацію робіт OMA у Великій Британії, куратором якої був бельгійський творчий колектив «Ротор».

ОМА (і Рем Кулхаас) добре відомі суперечливими проектами, такими як пропозиція адаптувати частину Музею сучасного мистецтва в рекламний простір під назвою MoMa Inc.

Організація

Лідерство 
Керівництво ОМА організоване як спільне партнерство. Нинішніми партнерами ОМА є Рем Колхаас, Елен ван Лун, Рейньє де Грааф, Шохей Шигемацу, Іяд Альсака, Девід Джаноттен, Кріс ван Дуйн, Іпполіто Пестелліні Лапареллі та Джейсон Лонг.

Офіси 
ОМА має офіси в Роттердамі, Нью-Йорку, Пекіні, Гонконгу та Досі.

 OMA Rotterdam — Проекти включають  будівництво нової штаб-квартири Банку Ротшильдів у Лондоні та Де Роттердамі, найбільшої будівлі в Нідерландах; розробка дизайну Stadskantoor, нової будівлі мерії в Роттердамі; Bibliothèque Municipales à Vocation Régionale в Кан; Центр Меґі з онкологічної допомоги в Глазго; та Конгрес-центр Кордови в Іспанії (згодом призупинено). Офіс також працює над кількома проектами на Близькому Сході, включаючи три будівлі для міста Освіта в Катарі.

 OMA Нью-Йорк — Проекти включають 550-футову житлову вежу в Сан-Франциско, а зараз будується нова будівля для Національного музею мистецтв Квебеку . У 2011 році офіс добудував зал Мілштейна, нову будівлю коледжу архітектури, мистецтва та планування при Корнельському університеті.

 OMA Beijing — Проекти включають  найбільший проект бюро на сьогоднішній день — Центральна центральна телевізійна штаб-квартира Китаю (CCTV) та Телевізійний культурний центр (TVCC) у Пекіні, розміром 575 000 м2 . Інші проєкти, що розробляються, включають житлову вежу та житловий генеральний план у Сінгапурі. 

 OMA Гонконг — Проекти включають  новий кампус коледжу Чу Хай у Гонконгу, будівництво Шеньчженьської фондової біржі та дизайн проекту Тайпейського центру виконавських мистецтв.

AMO 
У 1998 році Кулхаас заснував AMO — аналітичний центр в рамках ОМА, який займається виробництвом неархітектурних робіт, включаючи виставки, брендингові кампанії, видавничу діяльність та енергетичне планування. AMO підготував виставки на Венеціанському бієнале (в Ермітажі в Санкт-Петербурзі) та Венеціанській архітектурній бієнале (про розвиток Перської затоки та, в 2010 році, про збереження) та редаговані гостями випуски журналів Провідний і Домус. AMO підготував роботу для Universal Studios, Амстердамський аеропорт Схіпхол, Гарвардський університет, Конде Наст, Хайнекен та IKEA.

Проекти AMO також включають розробку власних технологій для Prada, стратегію майбутнього Volkswagen, стратегію TMRW, нову органічну мережу швидкого харчування, роботу на платформі 21, новий проектний інститут в Амстердамі, кураторський генеральний план Ермітажу в Санкт-Петербурзі та Дорожня карта 2050: Практичний посібник з процвітаючої Європи з низьким вмістом вуглецю. У 2008 році АМО організував виставку «Dubai Next» у Музеї дизайну Vitra у Вайлі на Рейні та був одним із редакторів книги «Аль-Манах», де детально описується швидка трансформація регіону Перської затоки. У 2010 р. У співпраці з Archis та Think Tank AMO продовжив діяльність Аль-Манах 2.

Помітні твори

Центральна бібліотека Сіетла 
У 1999 році ОМА виграла конкурс на проектування нової центральної бібліотеки для міста Сіетл. Центральна бібліотека Сіетла була завершена і відкрита для відвідування 23 травня 2004 р. У 2005 році бібліотека отримала Національний Американський інститут архітекторів Почесною нагородою за архітектуру. Будівля також була описана як «найважливіша нова бібліотека, яка буде побудована за одне покоління, і найбільш захоплююча» критиком архітектури Нью-Йорка Полом Голдбергером.

Casa da Música, Порту 
Збудований у 2005 році, новий будинок Національного оркестру Порту, Casa da Música, стоїть на новій громадській площі в історичній Ротонді да Боавіста. З чіткою гранованою формою критик New York Times Ніколай Уруссофф назвав її «будівлею, інтелектуальна гарячість якої поєднується з чуттєвою красою». Усередині піднятий на 1300 місць Grand Auditorium, у формі коробки для взуття, має гофровані скляні фасади з обох кінців, що відкривають зал до міста і пропонують себе Порто як драматичний фон для вистав. Окрім Великої аудиторії, задуманої як проста маса, видовбана наскрізь із твердої форми будівлі, Casa da Música також містить менший, більш гнучкий простір без фіксованих місць для сидіння.

Посольство Нідерландів, Берлін 
Лауреат премії Міс ван дер Рое у 2005 році (премія Європейського Союзу за сучасну архітектуру), посольство Нідерландів OMA у Берліні — це ізольований куб, оточений з двох сторін периметром стіни. Куб пробивається консольною кімнатою для переговорів і видимістю зигзагоподібного внутрішнього шляху через будівлю.

Набережна міста, Дубай 
У 2007 році OMA отримала замовлення від Nakheel Properties для розробки генерального плану Waterfront City, розташований на штучному острові біля Перської затоки в Дубаї. Дизайн Waterfront City вміщуватиме до 1,5 мільйонів людей і займає площу . Містобудівний план ОМА для міста включає проекти для п'яти великих будівель, в тому числі одного 180 м сферична будівля, яка буде спроектована ОМА та міститиме конференц-центр, резиденції, готельні номери та роздрібні магазини.

Пропозиція європейського прапора 

Після підписання Ніццьких договорів у травні 2001 р. тодішній президент Єврокомісії Романо Проді та прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофштадт Колхаас запропонували європейський прапор під назвою «Штрих-код». Штрих-код об'єднує прапори країн ЄС в єдиний барвистий символ.

У нинішньому європейському прапорі є фіксована кількість зірок. Однак у штрих-код нові країни-члени ЄС можуть бути додані без обмеження місця. Спочатку штрих-код відображав 15 країн ЄС, а в 2004 році символ був адаптований, щоб включити десять нових держав-членів.

З часів перших проектів штрих-коду він ніколи офіційно не використовувався комерційними чи політичними установами, поки не був офіційно використаний вперше під час головування Австрії в Раді Європейського Союзу в 2006 році. Логотип вже використовувався для інформаційної кампанії ЄС, яка також буде продовжена під час австрійського головування в ЄС. Початковий галас стався через смуги прапора Естонії, які відображалися неправильно.

Поточні проекти 
Станом на 2017 рік поточні проекти ОМА включали:

Європа 
 Норра Торнен, Стокгольм, SE
 Viktor & Rolf, Лондон, Велика Британія
 Центр Меґі, Гартнавел, Шотландія, Велика Британія
 Будівля ABN AMRO Coolsingel, Роттердам, Нідерланди
 Багатофункціональна вежа Де Роттердам, Роттердам, Нідерланди
 Stadskantoor, Роттердам, Нідерланди
 Конгрес-центр Кордови, Іспанія
 Bibliothèque Municipales à Vocation Régionale, Кан, Франція
 Il Fondaco dei Tedeschi, Венеція, IT
 Штаб-квартира Банку Ротшильдів, Лондон, Велика Британія
 Генеральний план White City London, Велика Британія
 Центр Меґі в Глазго, Велика Британія
 Інститут Співдружності, Велика Британія
 Інститут Стрєлка для засобів масової інформації, архітектури та дизайну, Москва, RU
 Проект Японія: портрет руху метаболістів (Ташен, грудень 2010)
 Дорожня карта 2050: Практичний посібник з процвітаючої Європи з низьким вмістом вуглецю
 Подіуми Prada, Мілан та Париж
 PasilaOne Tripla, Гельсінкі
 The Factory, (Manchester, Велика Британія 2019)

Північна Америка 
 111 First Street, Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі
 Мілштейн Холл, Корнельський університет, Ітака, Нью-Йорк
 Musée national des beaux-arts du Québec, місто Квебек, Канада
 Новий музей, Нью-Йорк
 Павільйон Одрі Ірмас, Храм на бульварі Вілшир, Лос-Анджелес: перша релігійна споруда

 Сільська місцевість: майбутнє, Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк, США

Південна Америка 
 Centro Administrativo Nacional CAN, Богота, Колумбія

Азії та Океанії

Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
 Музей Західної Австралії, Перт, Австралія
 Prada Transformer, Сеул, Південна Корея
 CCTV — Центральна центральна телевізійна служба Китаю, Пекін, Китай
 TVCC — Телевізійний культурний центр, Пекін, Китай
 SSE — Шеньчженьська фондова біржа, Шеньчжень, Китай
 SST — Сінгапурська шотландська вежа, житловий будинок, Сінгапур
 The Interlace, масштабний житловий комплекс Сінгапуру, Сінгапур
 Тайбейський центр виконавських мистецтв, Тайбей, Тайвань

Середній Схід 
 Катарська національна бібліотека, Місто освіти, Катар
 Центр стратегічних досліджень Інституту політики РАН RAND, Місто освіти, Катар
 Штаб-квартира Фонду Катара, Місто освіти, Катар

Примітки

Посилання 

 
 Портфоліо OMA на Archello.com

Архітектура Нідерландів
Сторінки з неперевіреними перекладами
Архітектурні бюро
Засновані в Нідерландах 1975